A kronométer nagy pontosságú óra, ami az óra és a percek mellett a másodpercek kijelzésére folyamatosan alkalmas.

Története
A „kronométer” kifejezést első ízben Jeremy Thacker használta 1714-ben Angliában a saját maga szerkesztette órára, ami vákuumban működött.

A „kronométer” kezdetben tengerészeti kronométer volt, amivel a hajósok a hajó földrajzi hosszúságát meg tudták határozni (a földrajzi szélességet egyszerűbb volt megállapítani az Északi-féltekén a Sarkcsillag, a Déli-féltekén a Dél Keresztje csillagkép magassági szögének meghatározásával, azonban a hosszúsági fokot csak a  Nap magasságának megfigyelésével, a helyi dél - vagyis amikor a Nap legmagasabban van a horizonton - pontos idejének meghatározásával tudták meghatározni). A kronométer az összehasonlítás alapjául szolgáló délkör - kezdő meridián - delelési idejétől mért idő-eltérés meghatározásához szükséges. 

A tengerészeti kronométert John Harrison órásmester találta fel 1730-ban 40-évnyi kitartó munkával. Ezután, majdnem 250 éven keresztül a tengerészeti kronométer és a szextáns volt a hajók legfontosabb helymeghatározási eszköze (a 20. század végéig, amikor megjelent a GPS).

Fajtái
 tengerészeti kronométer
 certifikált kronométer
 obszervatóriumi kronométer

Certifikált kronométer

Öt svájci órakészítő kanton (Bern, Genf, Neuchâtel, Solothurn és Vaud) és a svájci óraipari szövetség által 1973-ban létrehozott szervezet, a Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres - COSC laboratóriumaiban bevizsgált és tanúsított óra számít certifikált kronométernek. Ezt megelőzően a 19. századtól kezdve a svájci óragyártók egymástól függetlenül vizsgálták be saját óráikat a saját telephelyükön.

Tengerészeti kronométer

A tengerészeti kronométer olyan óra, ami elég pontos ahhoz, hogy a földrajzi hosszúság meghatározható legyen az alkalmazásával. A tengerészeti kronométerre az igény már a 15. században felmerült, de csak a 18. században sikerült megvalósítani.

Obszervatóriumi kronométer

Csillagászati obszervatórium által pontosság szempontjából bevizsgált és igazolt óra.

Egyéb órák
Egy óra lehet „kronométer” pontosságú akkor is, ha nem rendelkezik a COSC által kiadott tanúsítvánnyal. Ezek közé tartoznak például a rádióvezérelt órák, amik atomórák által kisugárzott rádiójelek alapján mutatják a pontos időt, ami legalább századmásodperc pontosságú.

További információk
 National Maritime Museum, Greenwich
 Henri MOTEL n°258 Chronomètre de Marine 40 heures 
 GUB Marine-Chronometer caliber 100 - Presentation of marine chronometers of "Glashütter Uhrenbetriebe VEB" with picture and explanation 
 A working chronometer, National Museum of Australia . Short MPEG film showing an 1825 Barraud chronometer in action.

Források
 A COSC oldala

Időmérő eszközök